Mario Ferri (1875-1941) - politico svizzero
Mario Ferri (1927-1978) - politico italiano